

Населені пункти та їхні частини

 Цишиця — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Цишиця — село в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Цишиця — частина села Костшиця в гміні Мислаковіце Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки